Аррантье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бар-сюр-Об. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10011.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к востоку от Парижа, в 85 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 204 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 134 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 103 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 66,9 %). Из 103 активных работали 91 человек (54 мужчины и 37 женщин), безработных было 12 (5 мужчин и 7 женщин). Среди 31 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жак-ле-Мажёр (XVIII век)
 Замок Аррантьер (XIII век). Памятник истории с 1994 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об